Майкл Джордж Ансара (; 15 апреля 1922 — 31 июля 2013) — американский актёр театра и кино родом из Сирии. Снимался в эпизодических ролях во многих фильмах и сериалах, таких как «Она написала убийство», «Звёздный путь», «Моя жена меня приворожила», «Альфред Хичкок представляет», «Величайшая из когда-либо рассказанных историй». Озвучивал мистера Фриза в мультсериале «Бэтмен» и его спин-оффах.

Биография 
Майкл Ансара родился в небольшом деревне в Сирии во время французского мандата. Его семья эмигрировала в США, когда ему было два года. В течение десяти лет они проживали в Лоуэлл, штат Массачусетс, затем переехали в Калифорнию. Майкл Ансара закончил городской колледж Лос-Анджелеса.
В 1950-х годах Ансара снялся в нескольких эпизодах сериала «Альфред Хичкок представляет». Известность актёру принесли роль в сериале-вестерне «Сломанная стрела» и роль Канга в сериале «Звёздный путь: Оригинальный сериал». Ансара наиболее известен своей игрой коренных американцев.

8 февраля 1960 года Ансара получил звезду на голливудской «Алле славы» за работу в телевизионной индустрии, расположенную на Голливудском бульваре.

Ансара был женат три раза. Его вторая жена — актриса Барбара Иден. Актёр умер в 91 год.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Актёры по алфавиту